Тырловка:

 Ты́рловка — село на Украине, находится в Бершадском районе Винницкой области.
 Тырло́вка (тырлова́ние) — собирание лошадей в кучу; может происходить в разное время года и дня по разным причинам.

См. также 
 Тырлы
 Тырлова Балка

Примечания